Adelaida de Habsburgo-Lorena y Borbón-Parma (3 de enero de 1914 - 3 de octubre de 1971), fue una archiduquesa de la familia imperial de Austria.

Biografía 
Adelaida fue el segundo hijo pero la mayor de las hijas del entonces archiduque Carlos de Austria, último Emperador de Austria y Rey de Hungría, y de su esposa la princesa Zita de Borbón-Parma. 

Fue bautizada el 7 de enero de 1914, por Federico Gustavo Piffl, Príncipe-Arzobispo de Viena. Sus padrinos fueron su abuela materna, la infanta María Antonia de Braganza y el hermano de su madre, el príncipe Sixto de Borbón-Parma.

El 21 de noviembre de 1916, su tío-bisabuelo, Francisco José I, emperador de Austria-Hungría, moría siendo sucedido por el padre de Adelaida.

En 1919 Adelaida y su familia fueron enviados al exilio en Suiza y en la isla portuguesa de Madeira, donde su padre Carlos falleció el 1 de abril de 1922, a causa de una neumonía.

Adelaida murió soltera, en 1971, en la ciudad de Pöcking, Baviera.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Adelaida
Personas de Viena
Católicos de Austria
Adelaida
Cristianos del siglo XX